Plusieurs édifices religieux, existants ou détruits, portent le nom d’église Saint-Nicaise en hommage à Nicaise de Reims ou à Nicaise de Rouen, ou même à saint Maeoc, notamment :
 À Reims (Marne) :
 ancienne église Saint-Nicaise, alors abbatiale de l'abbaye Saint-Nicaise, détruite en 1793 ;
 actuelle église Saint-Nicaise, construite sur le même emplacement ;
 Église Saint-Nicaise à Saint-Nic (Finistère) ;
 Église Saint-Nicaise à Rouen (Seine-Maritime) ;
 Église Saint-Nicaise à Chilly (Ardennes) ;
 Église Saint-Nicaise de Cuis, dans la Marne.